James Halyburton ist der Name folgender Personen:

* James Halyburton (Reformator) (1518–1589), schottischer Reformator
 James Halyburton (Politiker, † 1588) († 1588), schottischer Politiker (Forfashire)
 James Halyburton of Pitcur (vor 1681–vor 1755), schottisch-britischer Politiker
 James Halyburton (Politiker, † 1765) († 1765), britischer Politiker (Orkney)